Самарин, Михаил:
 Самарин, Михаил Андреевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Самарин, Михаил Михайлович (1659—1730) — русский сенатор.
 Самарин, Михаил Тимофеевич (1928—1993) — Герой Социалистического Труда.